

Страдомка — село в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства.
 Страдомка — річка у Ченстоховському повіті Сілезького воєводства.
 Страдомка — гірська річка у Лімановському й Бохенському повіті Малопольського воєводства.